Huertas ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Huertas (* 2003), spanischer Motorradrennfahrer
 Arklon Huertas del Pino (* 1994), peruanischer Tennisspieler
 Blanca Huertas (* 1978), kolumbianische Lepidopterologin
 Carlos Huertas (* 1991), kolumbianischer Rennfahrer
 Conner Huertas del Pino (* 1995), peruanischer Tennisspieler
 David Huertas (* 1987), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Jon Huertas (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 José Vicente Huertas Vargas (* 1940), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Garagoa
 Juan Huertas (* 1992), panamaischer Boxer
 Manuel Muñoz Huertas (* 1963), spanischer Fußballspieler 
 Marcelo Huertas (* 1983), brasilianischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Huertas (El Oro),  Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Zaruma der ecuadorianischen Provinz El Oro
 Huerta